Rossmoor ist die Bezeichnung mehrerer Orte

in den USA:
Rossmoor (Kalifornien)
Rossmoor (Maryland)
Rossmoor (New Jersey)

Siehe auch:
Rossmore